Государство — председатель Совета Европейского союза — государство — член Европейского союза, которое имеет право принятия общих решений в Совете Европейского союза. Этим правом наделено правительство страны-председателя, избранного на период шести месяцев, по предварительно принятому списку (по принципу ротации). Премьер-министр государства-председателя на шесть месяцев становится председателем Совета Европейского союза.

Тройное президентство 
Система шестимесячной ротации уже давно вызывала нарекания по причине слишком короткого срока. После расширения ЕС до 25 стран возникла необходимость изменения института президентства ЕС. С 2007 г. система руководства трансформировано в новую форму «коллективного тройного президентства». Теперь на полтора года разрабатывается повестка по определённым текущим вопросам, решать которые предстоит трём странам-председателям по очереди. В результате одна страна-председатель просто продолжает работу, начатую предшественником.

План председательства в Совете:

Примечания 

Списки:Европейский союз
Совет Европейского союза